Haikansaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Haikansaaret (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Haikansaaret (ö i Södra Karelen), Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar